Leopoldstein steht für:

 Leopoldstein (Heidelberg), historischer Gedenkstein aus dem Jahr 1851
 Leopoldstein (Gemeinde Liebenau), Ortschaft in der Gemeinde Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schloss Leopoldstein, Schloss im Münichtal bei Eisenerz in der Steiermark
 Leopoldsteiner See, Bergsee bei Eisenerz in der Steiermark